Села:
 Ключове — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Ключове — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Ключове — Донецька область, Нікольський район

 Ключове — колишнє село у Херсонській області, на основі якого утворено місто Нова Каховка

Селища:
 Ключове — Донецька область, Великоновосілківський район
 Ключове — Луганська область, Луганський район